Colégio Sagrada Família é um colégio de Blumenau/Santa Catarina/Brasil, particular, pertencente à congregação das Irmãs da Divina Providência. Localizado na região central da cidade, ao lado do Hospital Santa Isabel, oferece educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

História
A trajetória do Colégio Sagrada Família teve início em 1895, sendo a primeira obra das Irmãs da Divina Providência em Blumenau.

Ligações externas 
 

Escolas católicas do Brasil
Escolas particulares de Santa Catarina
Instituições de educação infantil de Santa Catarina
Instituições de ensino fundamental de Santa Catarina
Instituições de ensino médio de Santa Catarina
Educação em Blumenau
Fundações em Santa Catarina em 1895